

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 John Ellis

1767 na ciência